Удар — кратковременное взаимодействие тел.

В медицине:
 Апоплексический удар — инсульт.
 Солнечный удар — болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы.
 Тепловой удар (тепловая лихорадка) — спектр расстройств, возникающий в результате общего перегрева организма.

Прочее:
 Удар — деревня, Куйбышевский район, Калужская область, Россия.
 УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) — украинская политическая партия.
 «Удар» () — кинофильм, США, 1949, реж. Артур Любин.
 УДАР — Устройство Дозированного Аэрозольного Распыления.
 Удар — одновременное и кратковременное поражение группировок войск и объектов противника путём мощного воздействия на них всеми имеющимися средствами поражения.
 ОКР «Удар» — программа МВД России, в результате которой в начале 1990-х годов были разработаны несколько вариантов крупнокалиберных револьверов: Р-92 «Удар», У-94С «Удар-С», ОЦ-20 «Гном».
 «Удар» — советский ручной противотанковый гранатомёт, разработанный специально для вооружения воздушно-десантных войск.

Футбол:
 Угловой удар (футбол)
 Удар от ворот (футбол)
 Одиннадцатиметровый удар
 Штрафной и свободный удары (футбол)

См. также 
 Ударник